Аски́з () — село, административный центр Аскизского района Республики Хакасия. Центр Аскизского сельсовета. Является одним из старейших поселений в регионе.

Название села 
Название населённого пункта является гидронимом и произошло от названия реки Аскиз.

Географическое положение 
Село расположено в 93 км на юго-запад от Абакана на автодороге 95К-002 Абакан — Ак-Довурак. В селе берёт начало широтная автодорога Аскиз — Вершина Тёи, которая в перспективе свяжет Хакасию с Кемеровской областью. Вокруг села построена объездная дорога.

Расстояние до ближайших железнодорожных станций Чертыковская и Аскиз: 0,5 и 7 км соответственно. Ближе всего находится остановочный пункт Раздольная, на которой останавливается электропоезд Абакан — Бискамжа.

История 
Аскиз — одно из старейших поселений в Хакасии. Селом стал летом 1771 года, когда была построена деревянная церковь в устье реки Аскиз.

Населённый пункт постепенно рос и стал центром Сагайской степной думы в 1858 году. В 1859 году в насчитывалось 40 дворов, население составляло 221 человек.

В 1876 году произошло недобровольное массовое крещение 26 шаманов и 195 хакасов.

В 1918 году образован первый колхоз.

В 1958 году село Аскиз стало районным центром.

До образования Хакасского уезда (1923) Аскиз был центром Инородческого района, места компактного проживания коренного хакасского населения.

Население 

Число хозяйств: 2514. Население 7127 человек (01.01.2004).

 Национальный состав
Хакасы (66 %), русские (33 %), немцы, украинцы, татары и др.

Образование и культура 
В Аскизе находятся две средние и одна начальная школы, коррекционная школа, профессиональное училище, библиотека (основана в 1920), краеведческий музей им. Н. Ф. Катанова, Петропавловский храм Абаканской епархии РПЦ (основан в 1993 году).

Известные жители

См. также 
 Аскизская инородная управа

Примечания

Ссылки 
 http://www.khakasia-travel.ru/node/354
 
 Страница Аскизского краеведческого музея им. Н. Ф. Катанова

Населённые пункты Аскизского района
Районные центры Хакасии